Guy Francinega ou Guy de Milly est un noble croisé qui fut sénéchal du royaume de Jérusalem

Famille 
Il est fils de Guy de Milly, seigneur de Naplouse, et frère de Philippe, seigneur de Naplouse, puis d'Outre-Jourdain et maître de l'Ordre du Temple et d'Henri le Buffle.

La question de savoir qui est sa mère est plus complexe. Guy de Milly a eu deux épouses :
 la première, Elisabeth, est citée en 1115 dans une charte de Baudouin Ier de Jérusalem qui confirme plusieurs donations, dont une de Guy et d'Elisabeth,
 la seconde, Étiennette de Naplouse, sœur de Payen, seigneur de Nablouse, est citée dans plusieurs chartes entre 1120 et 1148.

Le surnom de Francinega (= « né en France ») suggère une naissance en France ou tout du moins en Europe occidentale et laisse penser que Guy Francinega est né avant le départ de son père en Terre Sainte, donc qu'il serait fils d'Elisabeth.

Toutefois, cette conclusion n'est pas absolument certaine, car les Lignages d'Outremer mentionnent un certain « sire Paien » comme l'oncle de « mesire Phelippe de Naples … Henri le Bufle, et … Gui » et précise qu'il était « boutillier et seignor de Naples » et une charte du  nomme « Philippi…Neapolitani, Guidonis Francigene, Henrici Bubali » comme les oncles d'« Hugo de Hybelino et…fratris sui Balduini… », ce qui tendrait à faire de Guy Francinega un fils d'Etiennette. Cette conclusion est parfois reprise.

Biographie 

Il est cité pour la première fois en Terre Sainte seulement en 1155, ce qui peut suggérer qu'il soit resté en France après le départ de son père et qu'il ne soit venu que plus tardivement. C'est dans une charte d'Amaury, seigneur d'Ascalon, qui confirme une donation de Philippe de Milly en faveur de la léproserie avec le consentement de « Ysabel uxore sua et domina Stephania matre sua, et Rainerio filio suo, Helena etiam et Stephania filiabus suis...et Guidone Francigena et Henrico Bubalo fratribus suis ». En 1164, Amaury, devenu entre-temps roi de Jérusalem, accorde des privilèges à l'église du Saint-Sépulcre par une charte dont « Guido Francigena senescallus » en est le témoin.

Références 

Croisé du XIIe siècle
Noble latin d'Orient
Guy Francigena